Escala Medvedev-Sponheuer-Karnik, escala de mesura d'intensitat dels terratrèmols
 Moviment Socialista del Kurdistan, partit polític històric del Kurdistan
 Modulació per desplaçament mínim (del seu nom en anglès Minimum-Shift Keying), modulació per desplaçament de freqüència usada en telefonia mòbil